Рон Гейнсі (,  24 березня 1981, Болтон, Коннектикут) — американський хокеїст, захисник клубу НХЛ «Торонто Мейпл-Ліфс». Гравець збірної команди США.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1997 року в ХЛСШ.

2000 року був обраний на драфті НХЛ під 13-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс».

Захищав кольори професійних команд «Монреаль Канадієнс», «Колумбус Блю-Джекетс», «Атланта Трешерс», «Вінніпег Джетс», «Кароліна Гаррікейнс» та «Піттсбург Пінгвінс». Наразі ж грає за клуб НХЛ «Торонто Мейпл-Ліфс».

У 2017 році, граючи за команду «Піттсбург Пінгвінс», став володарем Кубка Стенлі.

Наразі провів 958 матчів у НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Спортсмени з Коннектикуту